16-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2004/05 — турнир среди 10 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 12-й раз стало тбилисское «Динамо», опередившее на 5 очков серебряного призёра — кутаисское « Торпедо». Третье место занял ФК «Тбилиси».

Участники

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2004/2005
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 2004 году
2005 год в Грузии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005